Jebing ist der Name folgender Orte:

 Jebing (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Jebing (Gemeinde Redlham), Ortschaft von Redlham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Jebing (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Jeging